Service-oriented architecture (Arquitetura Orientada a Serviços)
 Simple Open Affordable, um lema da Red Hat
 Search oriented architecture
 Semiconductor optical amplifier .28SOA.29
Significa Sons of Anarchy ,em português se chama Filhos da Anarquia.

Entretenimento

Grupos musicais 
 Soldiers of Allah, um grupo muçulmano de rap de Los Angeles, Califórnia
 State of Alert, um grupo de punk rock

Vídeo games 
 Siege of Avalon, um jogo de vídeo-game para computador de 2000
 Skies of Arcadia, um jogo de console para Sega Dreamcast e Nintendo Gamecube

Desambiguações de siglas